Eugène Marquis (1901-1994), juge et homme politique canadien
 Eugène Marquis (1879-1962), chirurgien français